Общая численность населения Эфиопии — приблизительно 122 365 736 чел. (оценка на 2023 год, 12-е место в мире). (большинство проживают в сельской местности).

По прогнозам, к 2050 году население составит 190 млн человек, а к 2100 году население самой Эфиопии составит 250 млн человек, примерно к 2075 году уровень фертильности будет менее 2,1 на роженицу, что знаменует переход некоторых стран в Восточной Африке ко Второму типу воспроизводства населения, свойственному обычно постиндустриальным общностям.

Демографическая характеристика 
Страны южнее Сахары примерно на 100 лет отстают от Японии и на 50 лет от Индии по способу воспроизводства населения, что предполагает существенное замедление прироста населения в том числе и Эфиопии с Эритреей к 2075 году.
 Средняя плотность населения — порядка 70 чел. на 1 км²
 Темпы прироста населения 3,2 % (городского — 5,7 %, сельского — 2,7 %).
 Уровень детской смертности ещё недавно равнялся 200 человек на 1000 новорождённых.
 По прогнозным оценкам в 2017 году численность населения составила 100 млн чел.
 Средняя продолжительность жизни — 47 лет.
 Трудоспособное население — 50 %, из них 85 % заняты в сельском хозяйстве.
 Уровень грамотности взрослого населения среди женщин — 23 %, среди мужчин — 45 %. В стране реально действуют 2 вуза (университет в Аддис-Абебе и Сельскохозяйственный институт в Алемайе, ещё три находятся в стадии становления — технический университет в Бахр-Даре и университеты в Авассе и Меккеле).
 Четверть миллиона детей, инфицированных СПИДом, живут в Эфиопе

Этнолингвистическая характеристика

Языки 
Официальный язык — амхарский (амхарик). Широко распространены сомалийский, арабский и английский, а также 70 языков и диалектов групп Афразийской семьи и Нило-Сахарской семьи.

Этнический состав 
Более 100 народностей и этнических групп. Наиболее крупные: оромо — 16,6 млн чел., амхара — 15,5 млн, тиграи — 3,25 млн, гураге — ок. 3 млн, сидамо, волайте, сомали и тигре — каждый более 1 млн, афары — ок. 600 тыс., кушитские этносы (кембатта, каффа, йем и др.) и нило-сахарские этносы (нуэр, ануак, кунама, берта и др.).

Религии 

В Эфиопии исповедуются различные религии. Большинство христиан живут в высокогорье, в то время как мусульмане в основном населяют низменности. Приверженцы традиционных верований в основном сосредоточены в южных регионах.

По данным Центрального статистического агентства Эфиопии (перепись 2007 года), национальный религиозный состав составляет из 43,5% православных христиан (нехалкидонская Эфиопская Православная Церковь), 18,6% протестантов, 0,7% католиков, 33,9% мусульман, 2,6% представителей традиционных верований и 0,6% других.

Праздники 
 7 января — Рождество
 19 января — Крещение (Timket)
 2 марта — Помеба Адва (Adwa)
 27 марта — Ид аль Адаха (Id al Adaha; Arafa)
 9 апреля — Страстная пятница
 11 апреля — Пасха
 1 мая — День Солидарности Трудящихся
 5 мая — День Патриотов
 28 мая — День падения военного режима
 25 июня — Мулюд (Мавлид — День рождения пророка Мухаммеда)
 11 сентября — Новый год
 27 сентября — Праздник Мескельского креста (Meskel)
 17 октября — Ид Альфатер (Id Alfater)

См. также 
 Греки в Эфиопии
 Женщины в Эфиопии

Примечания

Литература 

 

Население Эфиопии